Bibershof ist der Ortsname von

 Bibershof (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Bibershof (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern